Société Calédonienne de Transports Aériens, operada como Air Calédonie, es una aerolínea doméstica francesa  que opera en Nueva Caledonia, con base en Numea. Efectúa vuelos regulares de pasajeros y carga desde Numea a diez destinos en Nueva Caledonia. Su principal base de operaciones es el Aeropuerto Magenta (GEA), Numea.
(No confundir con Air Caledonie International)

Historia 
La aerolínea fue fundada en 1954 y comenzó a operar el 25 de septiembre de 1955 como Transpac. Cambió su nombre a Air Caledonie en 1968. El gobierno territorial de Nueva Caledonia se convirtió en el accionista principal de la aerolínea en una operación de refinanciación en 1969. La aerolínea es propiedad del gobierno de Nueva Caledonia (50.28%), de Islas Provinces (43.31%), inversores privados (4.32%) y Air France (2.09%). Tiene 225 empleados (en marzo de 2007).

Destinos 
Air Caledonie efectúa vuelos regulares a los siguientes destinos domésticos (en marzo de 2005): Isla Bélep, L'Île-des-Pins, Koné, Koumac, Lifou, Maré, Numea, Ouvéa, Tiga, La Tontouta y Touho.

Flota 
La flota de Air Calédonie incluye las siguientes aeronaves (en mayo de 2020):

</center>

La edad media de la flota es de 2.9 años a mayo de 2020.

Flota Histórica 

</center>

Referencias

Enlaces externos 
 Air Calédonie

Aerolíneas de Nueva Caledonia
Francia en 1954
Aerolíneas fundadas en 1954